Purgatorio (boek) - tweede deel van Dante Alighieri's "De goddelijke komedie"
 Purgatorio (Tangerine Dream) - album van Tangerine Dream
 Purgatorio (Trapani) - plaats op Sicilië, Italië
 Purgatorio (Salerno) - plaats op Sicilië, Italië
 Purgatorio (Frosinone) - plaats in de regio Lazio, Italië
 Purgatorio (2008) - Mexicaanse film uit 2008
 Purgatorio (2014) - Amerikaanse film uit 2014
 Purgatorio (spel) - een computerspel uit 2007